Лапичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лапичи — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Лапичи — посёлок в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Лапичи — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

См. также 
 Лапич